Кампандре́-Вальконгре́н, Кампандре-Вальконґрен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 28 км на південний захід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2017 року Кампандре-Вальконгрен, Оне-сюр-Одон, Боке, Данву-ла-Ферр'єр, Ондфонтен, Ле-Плессі-Гриму i Рукам було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Мон-д'Оне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кампандре-Вальконгрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос